Ziegesar ist 
 der Name eines kurbrandenburgischen Uradelsgeschlechtes, siehe Ziegesar (Adelsgeschlecht)
 eine Lehrmethode zur Einführung neuer Grammatik im Englischunterricht, entwickelt von Detlef von Ziegésar

Ziegesar ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Ziegesar (1783–1843), deutscher Richter und Abgeordneter
August Friedrich Karl von Ziegesar (1746–1813), deutscher Kanzler und Generallandschaftsdirektor
 Cecily von Ziegesar (* 1970), US-amerikanische Autorin
Franz Louis Ernst Carl von Ziegesar (1749–1826), deutscher Oberjägermeister
 Hans von Ziegesar (1891–1946), deutscher Generalmajor
 Sylvie von Ziegesar (1785–1858), deutsche Freundin der Malerin Louise Seidler